Карло Микели (, род. 15 сентября 1946, Брунико) — итальянский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Италии 1972 и 1973 гг.

В составе команды «Circolo Scacchistico Marosticense» / «VIMAR Marostica» победитель командных чемпионатов Италии 1993 и 1997 гг. Позже под его руководством команда из Маростики побеждала в командных чемпионатах Италии 2001, 2002, 2003, 2004 и 2007 гг.

В составе сборной Италии участник шахматных олимпиад 1972 и 1976 гг., Кубка Клары Бенедикт 1973 г., командного чемпионата Европы среди ветеранов 2009 г.

Вице-президент шахматного клуба «Città di Marostica».

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Карло Микели на шахматных олимпиадах
 Выступления Карло Микели в Кубках европейских клубов
 Выступления Карло Микели в Кубках Клары Бенедикт

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам